Алекса́ндр Васи́льевич Назаре́нко (16 января 1948, Поневеж (Паневежис), Литовская ССР — 19 января 2022, Москва) — советский и российский  и филолог, специалист в области русского средневековья. Доктор исторических наук (1996).

Биография 
Окончил романо-германское отделение филологического факультета Московского государственного университета. Старший, затем ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН. Руководитель проекта «Россия и страны Центральной Европы в IX—XV вв.» Института всеобщей истории. Председатель Научного совета Российской Академии наук «Роль религии в истории». Член Совета и руководитель Научной секции Императорского Православного Палестинского Общества (ИППО). Член редакционного совета журнала «Православный паломник». Член редколлегии журнала «Древняя Русь. Вопросы медиевистики». В 2012 году возглавил Центр истории религии и церкви в Институте российской истории РАН.

Член объединённого диссертационного совета Д 999.073.04 по теологии Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Скончался на 75-м году жизни 19 января 2022 года после тяжёлой и продолжительной болезни. Похоронен на Востряковском кладбище.

Научные интересы 
Специалист по истории русско-западноевропейских связей Средневековья, истории политического строя Руси и раннесредневековых государств «латинской» Европы, истории церкви, источниковедению латинской средневековой агио- и хронографии.

Считал себя продолжателем традиции изучения истории внешней политики Руси, связанной с именем Владимира Терентьевича Пашуто. Считал необходимым, во-первых, максимально способствовать восстановлению основополагающего принципа исторического исследования — историко-филологического единства, некогда составлявшего одно из главных достоинств отечественной науки. Во-вторых, по возможности сократить, а в идеальной перспективе и ликвидировать отрыв науки о русском Средневековье от европейской медиевистики (включая византинистику) в целом — от современной постановки проблем, методических принципов, инструментария. Активно использовал данные вспомогательных исторических дисциплин — генеалогии, нумизматики, сфрагистики и др. Занимался сопоставлением древнерусских и зарубежных (латинских, византийских, древненемецких) текстов, углубленным анализом малоизвестных и введением в науку новых источников.

Награды 
 Лауреат премии Митрополита Макария (Русская православная церковь, Московская мэрия, 2001; за книгу «Древняя Русь на международных путях»).

Научные труды

Монографии 
 Русь и Германия во второй половине X века: Начало политических взаимоотношений: Автореф. дис….канд. ист. наук / АН СССР. Ин-т истории СССР. М., 1989. 21 с.
 Русско-германские связи древнейшей поры (IX—XI вв.): состояние проблемы. М., 1995. 62 с. (Докл. Науч. центра слав.-герм. исслед. / РАН. ИСБ. Науч. центр слав.-герм. исслед.; № 1).
 Древняя Русь и Запад: русско-немецкие связи IX—XII веков: Автореф. дис. … докт. ист. наук . [ИРИ РАН]. М., 1996. 54 с.
 Древняя Русь на международных путях: Междисциплинарные очерки культурных, торговых, политических отношений IX—XII веков. М.: Языки русской культуры, 2001. 784 с. (Studia historica).
 Древняя Русь и славяне (историко-филологические исследования) (Древнейшие государства Восточной Европы, 2007 год) / Ин-т всеобщей истории. М.: Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2009. 528 с. — ISBN 978-5-91244-009-0.

Статьи 
 О «Русской марке» в средневековой Венгрии // Восточная Европа в древности и средневековье. Сб. ст. / отв. ред. Л. В. Черепнин. (Сб. к 60-летию В. Т. Пашуто). М., 1978. — С. 302—306.
 Русь и монголо-татары в хронике сплитского архидиакона Фомы (XIII в.) // История СССР. М., 1978. — № 5. — С. 149—158.
 Об имени «Русь» в немецких источниках IX—XI вв. // Вопросы языкознания. М., 1980. — № 5. — С. 46-57.
 События 1017 г. в немецкой хронике XI в. и русской летописи // Древнейшие государства на территории СССР: Мат-лы и исслед., 1980 год. М.: Наука, 1981. — С. 175—185.
 Имя «Русь» и его производные в немецких средневековых актах (IX—XIV вв.): Бавария — Австрия // Древнейшие государства на территории СССР: Мат-лы и исслед., 1982 год. М.: Наука, 1984. — С. 86-129.
 О датировке Любечской битвы // Летописи и хроники: Сб. ст. 1984 г. / Отв. ред. В. И. Буганов. М.: Наука, 1984. — С. 13-19.
 Родововой сюзеренитет Рюриковичей над Русью (X—XI вв.) // Древнейшие государства на территории СССР: Мат-лы и исслед., 1985 год. М.: Наука, 1986. — С. 149—157.
 Происхождение др.-русск. «Русь»: состояние проблемы и возможности лингвистической ретроспективы // Х Всесоюзная конференция по изучению истории, экономики, литературы и языка скандинавских стран и Финляндии. Тезисы докладов. Ч. 1. М., 1986. — С. 127—128.
 Русь и Германия в 70-е годы X века // Russia Mediaevalis. München, 1987. T. 6/1. — S. 38-89.
 «Путь из немец в хазары» и первые века древнерусской истории (IX—X вв.) // [Восточная Европа в древности и средневековье]. Внешняя политика Древней Руси. Юбилейные [II] чтения, посвящённые 70-летию со дня рождения чл.-корр. АН СССР В. Т. Пашуто. Москва, 19-22 апреля 1988 г. М., 1988. — С. 52-57.
 Русско-немецкие контакты начального периода древнерусской государственности (IX—Х вв.) в кругу международных связей Руси // Славяне и их соседи: Место взаимных влияний в процессе общественного и культурного развития. Эпоха феодализма: (Сб. тез.) / АН СССР. Ин-т славяноведения и балканистики. М., 1988. — С. 47-49.
 Житие Антония Печерского и датировка русско-польского союза при Казимире I и Ярославе Мудром // Славяне и их соседи: Международные отношения в эпоху феодализма. Сб. тезисов. М.: Наука, 1989. — С. 19-21.
 К этимологии этнонима Σκολοτοι (Геродот IV, 6) // Древнейшие государства на территории СССР: Мат-лы и исслед., 1987 год. М.: Наука, 1989. — С. 233—237.
 Реальность и учёная традиция в представлениях Адама Бременского (XI в.) о Северной и Восточной Европе // XI Всесоюзная конференция по изучению истории, экономики, литературы и языка Скандинавских стран и Финляндии: Тез. докл. М., 1989. [Ч.] l. C. 114—115.
 Когда же княгиня Ольга ездила в Константинополь? // Византийский временник. М.: Наука, 1989. Т. 50. — С. 66-83.
 Южнонемецкие земли в европейских связях IX—X вв. // Средние века. М., 1990. Вып. 53. — С. 121—136.
 Русь или руги в Раффельштеттенском таможенном уставе? (Об одном мнимом конфликте между археологией и историей) // Восточная Европа в древности и средневековье: Проблемы источниковедения. Чтения памяти чл.-кор. АН СССР В. Т. Пашуто. Москва, 18—20 апр. 1990 г. Тез. докл. М.: РАН. Ин-т рос. истории, 1990. — С. 87-92.
 Попытка крещения Руси при княгине Ольге в контексте международных отношений 60-х годов X века // Церковь, общество и государство в феодальной России: Сб. статей / Отв. ред. А. И. Клибанов. М.: Наука, 1990. — С. 24-40.
 О русско-датском союзе в первой четверти XI в. // Древнейшие государства на территории СССР: Мат-лы и исслед., 1990 год. М.: Наука, 1991. — С. 167—190.
 Концепция истории Древней Руси в синтезирующем труде немецких историков «Руководство по русской истории» // Русь между Востоком и Западом: культура и общество X—XVII вв.: К XVIII Международному конгрессу византинистов (Москва, 8 — 15 августа 1991 г.). М., 1991. Ч. I.
 Die Rus’ und Deutschland vor 988 // Le origini e lo sviluppo della cristianità slavo-bizantina / A cura di S. W. Swierkosz-Lenart. Roma, 1992. (Nuovi studi storici. [T.] 17). S. 19-42.
 «Натиск на Восток» или «свет с Востока»? История русско-немецких отношений в кругу стереотипов // Славяноведение. М., 1992. — № 2.
 Неизвестный эпизод из жизни Мстислава Великого // Отечественная история. М., 1993. — № 2. — С. 65-79.
 Кирилло-мефодиевская миссия и Русь (Некоторые источниковедческие наблюдения над «Баварскким географом») // Восточная Европа в древности и средневековье. Спорные проблемы истории. Чтения памяти чл.-корр. АН СССР В. Т. Пашуто. Москва, 12-14 апреля 1993 г. Тез. докл. М.: РАН. Ин-т рос. истории, 1993. — С. 57-59.
 Киевская княгиня — внучка папы Льва IX (1949—1054) и императора Генриха III (1039—1056): Новые данные о внешней политике Руси в 70-х гг. XI в. // Восточная Европа в древности и средневековье. Древняя Русь в системе этнополитических и культурных связей. Чтения памяти чл.-корр. АН СССР В. Т. Пашуто. Москва, 18-20 апреля 1994 г. Тез. докл. М.: РАН. Ин-т рос. истории, 1994. — С. 26-29.
 Русь и Германия в IX—X вв. // Древнейшие государства Восточной Европы: Мат-лы и исслед., 1991 год. М.: Наука, 1994. — С. 5-138.
 О династических связях сыновей Ярослава Мудрого // Отечественная история. М., 1994. — № 4-5. — С. 181—194.
 Византийская денежно-весовая система и её влияние на формирование денежно-весовых единиц на Руси и в Западной Европе // Славяне и их соседи: Греч. и славян. мир в сред. века и раннее новое время: (Тез. III конф.). М., 1994. — С. 17-19.
 О древнерусских печатях с надписью ДЬНЬСЛОВО // Восточная Европа в древности и средневековье: Язычество, христианство, церковь. Чтения памяти чл.-кор. АН СССР В. Т. Пашуто, Москва, 20-22 февр. 1995 г.: Тез. докл. М.: РАН. Ин-т рос. истории, 1995. — С. 49-53.
 Ещё раз о дате поездки княгини Ольги в Константинополь: Источниковедческие заметки // Древнейшие государства Восточной Европы: Мат-лы и исслед., 1992—1993 годы. М.: Наука, 1995. — С. 154—168.
 Порядок престолонаследия на Руси XI—XII вв.: Наследственные разделы и попытки десигнации // Римско-константинопольское наследие на Руси: Идея власти и политическая практика (IX Международный семинар исторических исследований «От Рима к Третьему Риму», Москва, 29-31 мая 1989 г.) = L’eredità Romano-Costantinopolitana nella Russia medioevale: Idea del potere e pratica politica (IX Seminario Internazionale di studi storici «Da Roma alla Terza Roma», Mosca, 29-31 maggio 1989). М., 1995. — С. 83-96.
 Некоторые соображения о договоре Руси с греками 944 г. в связи с политической структурой Древнерусского государства // Восточная Европа в древности и средневековье: Политическая структура древнерусского государства: VIII чтения памяти чл.-кор. АН СССР В. Т. Пашуто. Москва, 17-19 апр. 1996 г.: Тез. докл. М.: РАН. Ин-т рос. истории, 1996. — С. 58-63.
 Элементы житийной традиции о Св. Владимире в западноевропейской литературе первой половины XI в. // Древняя Русь и Запад: [Науч. конф. 20-24 мая 1996 г.: Кн. резюме] / РАН. Ин-т мир. лит. им. A. M. Горького, Об-во исследователей Древ. Руси. М., 1996. — С. 33-36.
 Происхождение древнерусского денежно-весового счета // Древнейшие государства Восточной Европы: Мат-лы и исслед., 1994 год: Новое в нумизматике. М.: Археографический центр, 1996. — С. 5-79.
 Была ли столица в Древней Руси? Некоторые сравнительно-исторические и терминологические наблюдения // Столичные и периферийные города Руси и России в средние века и раннее новое время (XI—XVIII вв.): Тез. докл. науч. конф. (Москва, 3-5 декабря 1996 г.). М., 1996. — С. 69-72.
 L’empire Ottonien et la baptême des Russes // Clovis: Histoire et mémoire: Actes de Colloque Intern. d’histoire de Reims. T. 2: La baptême de Clovis, son écho à travers l’histoire. Paris, 1997. S. 399—410.
 О языке восточноевропейских варягов IX—Х вв. (*RŌĐ(S)- (?) — РУСЬ — ΡΩΣ — RUZZI) // Восточная Европа в древности и средневековье. Х чтения к 80-летию члена-корреспондента АН СССР В. Т. Пашуто. Москва, 15-17 апр. 1998 г.: Тез. докл. М.: РАН. Ин-т рос. истории, 1998.
 Русь и Святая Земля в эпоху крестовых походов // Богословские труды: Юбилейный сборник. К 150-летию Русской духовной миссии в Иерусалиме. М.: Изд-во Московской патриархии, 1999. Сб. 35. — С. 179—196.
 Первые контакты Штауфенов с Русью (К истории русско-немецких отношений в 30-е гг. XII в. // Восточная Европа в исторической ретроспективе: К 80-летию В. Т. Пашуто. М.: Языки славянской культуры, 1999. — С. 166—179.
 Западноевропейские источники // Древняя Русь в свете зарубежных источников / Под ред. Е. А. Мельниковой. М.: Логос, 1999. — С. 259—407.
 Городенское княжество и городенские князья в XII в. // Древнейшие государства Восточной Европы, 1998 г.: Памяти чл.-корр. РАН А. П. Новосельцева. М., 2000. — С. 169—188.
 Крещение св. Владимира в устной и письменной традиции древнейшего периода (XI в.) // Восточная Европа в древности и средневековье. Историческая память и формы её воплощения. XII чтения памяти чл.-кор. АН СССР В. Т. Пашуто. Москва, 17-19 апр. 2000 г.: Тез. докл. М.: РАН. Ин-т рос. истории, 2000. — С. 42-48.
 Die frühesten bayerisch-russischen Kontakte in historischer und sprachwissenschaftlicher Sicht // Bayern und Osteuropa. Aus der Geschichte der Beziehungen Bayerns, Frankens und Schwabens mit Rußland, der Ukraine und Weißrußland / Ed. H. Beyer-Thoma. Wiesbaden, 2000. S. 25-56.
 Русско-немецкие связи домонгольского времени (IX — середина XIII в.): Состояние проблемы и перспективы дальнейших исследований // Славяно-германские исследования. М.: Индрик, 2000. Т. 1-2. — С. 19-79.
 Порядок престолонаследия на Руси X—XII вв.: Сеньорат, наследственные разделы и попытки десигнации (Типологические наблюдения) // Из истории русской культуры. М.: Языки русской культуры, 2000. Том I: Древняя Русь / Сост. А. Д. Кошелев, В. Я. Петрухин. — С. 500—519. (Язык. Семиотика. Культура).
 Правнучка Ярослава Мудрого — мать иконийского султана Килидж-Арслана II // Florilegium: К 60-летию Б. Н. Флори: [Сб. ст.] / Сост. и предисл. А. А. Турилов. М.: Языки русской культуры, 2000. — С. 255—264.
 Русское самосознание: между Царством и Церковью // Москва. 2000. — № 12. — С. 133—144. (сокращённый журнальный вариант)
 Русское национально-государственное самосознание: между Царством и Церковью // Восточнохристианская цивилизация и восточнославянское общество в современном мире: [Сб. ст.] / Отв. ред. М. Н. Громов. М.: РАН. Ин-т философии, 2001.
 Империя Карла Великого — идеологическая фикция или политический эксперимент? // Карл Великий: реалии и мифы. М.: РАН. Ин-т всеобщей истории, 2001. — С. 11-24.
 Немцы в окружении св. Мефодия? (Мефодий и монастырь св. Марии в Райхенау) // Византийские очерки: Труды рос. ученых к XX Междунар. конгр. византинистов / Под ред. Г. Г. Литаврина, И. С. Чичурова. СПб., 2001. — С. 118—127.
 Об одном эпизоде венгерской политики Ярослава Мудрого // Норны у Источника Судьбы: Сб. ст. в честь Е. А. Мельниковой / РАН. Ин-т всеобщей истории. М. Индрик:, 2001. — С. 268—281.
 Скандинавская марка и древнерусская гривна серебра // Нумизматика на рубеже веков / Отв. ред. А. А. Молчанов. Б. м., 2001. Ч. 15. — С. 71-84.
 О междисциплинарном подходе к изучению Древней Руси // Древняя Русь: Вопросы медиевистики. 2002. — № 1. М., 2002. — С. 5-8.
 «Си первое вниде в царство небесное от Руси» (Св. равноапостольная княгиня Ольга в Царьграде) // Православный паломник: Журн. Палом. центра ОВЦС Моск. Патриархата. М., 2002. — № 1. — С. 58-62.
 О язычестве эльбо-одерских славян // Религии мира: история и современность: [Ежегодник] / [Рос. акад. наук. Науч. совет «Роль религии в истории»] и др. / Редкол.: Г. М. Бонгард-Левин и др. [Отв. ред. А. В. Назаренко]. М.: Наука, 2002. — С. 8-23.
 Черниговская земля в период киевского княжения Святослава Ярославича (1073—1076) // «А сє єго срєбро». Збірник наукових праць на пошану члена-кореспондента НАН України М. Ф. Котляра з нагоди його 70-річчя / Інститут історіі України НАН України. Київ, 2002. — С. 59-66.
 Русско-немецкие связи домонгольского времени (IX — середина XIII в.): Состояние проблемы и перспективы дальнейших исследований // Из истории русской культуры. М.: Языки русской культуры, 2002. Том II. Книга 1: Киевская и Московская Русь / Сост. А. Д. Кошелев, В. Я. Петрухин. — С. 261—308. (Язык. Семиотика. Культура).
 Две Руси IX века // Родина. — № 11-12. Спецвыпуск «Древняя Русь. IX—XIII века». — С. 16-24.
 Западноевропейские источники // Древняя Русь в свете зарубежных источников / Под ред. Е. А. Мельниковой [2-е изд.]. М.: Логос, 2003. — С. 259—407.
 Крест «Иерусалимский»? «Новгородский»? «Хильдесхаймский»?: К истории одной древнерусской паломнической реликвии // Православный паломник: Журнал Паломнического Центра Московского Патриархата. М., 2003. — № 6. — С. 54-58.
 Ещё раз о «Русской марке» (Ruzaramarcha) из грамоты Людовика Немецкого 862/863 года // От Древней Руси к России Нового времени: Сб. ст. / [Сост. А. В. Юрасов; отв. ред. В. Л. Янин]. М.: Наука, 2003. — С. 51-56.
 Россия и Запад в свете их генезиса из единой christianitas // Восточнохристианская цивилизация и проблемы межрегионального взаимодействия: [Сб. ст.] / Отв. ред. М. Н. Громов. М.: РАН. Ин-т философии, 2004.
 1054 и 1204 годы как вехи русской истории // Православная Византия и латинский Запад (к 950-летию разделения Церквей и 800-летию захвата Константинополя крестоносцами) / Международная церковно-научная конференция, 26-27 мая 2004 г.: Сб. мат-лов / Московский патриархат; Императорское православное палестинское общество, Научный совет РАН «Роль религий в истории», И. С. Чичуров. М.: Паломнический центр Московского Патриархата, 2005. — С. 86-94.
 «Зело неподобно правоверным» (Межконфессиональные браки на Руси в XI—XII вв.) // Вестник истории, литературы, искусства: альманах / Рос. акад. наук, Отд-ние ист.-филол. наук / [Гл. ред. акад. Г. М. Бонгард-Левин, ред. В. П. Полыковская]. М.: Собрание, Наука, 2005. Т. 1. — С. 269—279.
 Древнерусский паломьникъ // От Древней Руси к новой России: Юбилейный сборник, посвящённый чл.-корр. РАН Я. Н. Щапову / РАН. Ин-т Российской Истории; отв. ред. А. Н. Сахаров. М.: Паломнический центр Московского Патриархата, 2005. — С. 139—149.
 У истоков русского паломничества (исторические, богословские, дисциплинарные и правовые аспекты) // Православное паломничество: традиции и современность / Сб. мат-лов I общецерковной конференции 27 октября 2004 г. М.: Издание Московского Патриархата, 2005.
 От Дамиетты до Калки: (восточно-христианские исповедания глазами Запада между II и VI Крестовыми походами) // Православный палестинский сборник. Вып. 102. М.: Паломнический центр Московского Патриархата, 2005. — С. 112—121.
 Племянники венгерского короля Иштвана I на Руси // Ad fontem / У источника: Сборник статей в честь С. М. Каштанова / РАН. Ин-т всеобщей истории; отв. ред. С. О. Шмидт. М.: Наука, 2005. — С. 167—175.
 Владимир Мономах и Киевское столонаследие: традиция и попытка реформы // Древнейшие государства Восточной Европы, 2004 год: Политические институты Древней Руси / РАН. Ин-т всеобщей истории. М.: Восточная литература, 2006. — С. 279—290.
 К истории православного паломничества // Православный паломник: Журнал Паломнического Центра Московского Патриархата. №. 4 (29). М., 2006. — С. 16-19.
 Митрополии Ярославичей во второй половине XI века // Древняя Русь: Вопросы медиевистики. 2007. №. 1 (27). М.: РФК «Имидж-Лаб», 2007. — С. 85-103.
 Киевский митрополит Иоанн I // Древняя Русь: Вопросы медиевистики. 2007. — №. 3 (29). М.: РФК «Имидж-Лаб», 2007. — С. 76-77.
 Владимир Мономах и Вельфы в конце XI в. // Средневековая Русь: [Сб. ст.] / Редкол.: А. А. Горский (отв. ред.) [и др.]. М.: Индрик, 2007. [Вып.] 7. — С. 71-119.
 «Слы и гостие»: о структуре политической элиты Древней Руси в первой половине — середине Х в. // Восточная Европа в древности и средневековье. Политические институты и верховная власть / XIX Чтения памяти чл.-кор. АН СССР В. Т. Пашуто, Москва, 16-18 апреля 2007 г.: Материалы конференции / РАН. Ин-т всеобщей истории. М.: Изд-во Института всеобщей истории РАН (ИВИ), 2007. — С. 169—174.
 «Новороссия», «Великороссия» и «вся Русь» в XII в. // Вестник истории, литературы, искусства: альманах / Рос. акад. наук, Отд-ние ист.-филол. наук / [Гл. ред. акад. Г. М. Бонгард-Левин, ред. В. П. Полыковская]. М.: Собрание, 2008. Т. 5.
 Древнерусское династическое старейшинство по «ряду» Ярослава Мудрого и его типологические параллели — реальные и мнимые // Ярослав Мудрый и его эпоха: [Сб. статей по материалам докл., прочит. на конф. в Ин-те всеобщ. истории 20 февраля 2004 г.] / РАН. Ин-т всеобщ. истории; под ред. И. Н. Данилевского, Е. А. Мельниковой. М.: Индрик, 2008. — С. 30-54.
 Братское совладение, отчина, сеньорат: династический строй Рюриковичей X—XII вв. в сравнительно-историческом аспекте // Древнейшие государства Восточной Европы, 2005 год: Рюриковичи и российская государственность / РАН. Ин-т всеобщей истории. М.: Индрик, 2008. — С. 132—179.
 Греч. ΡΩΜΑΙΟΙ — др.-русск. ГРЬЦИ/ХРЬСТЬЯНИ (псевдоэтноним на «Пути из варяг в греки») // Восточная Европа в древности и средневековье. Трансконтинентальные и локальные пути как социокультурный феномен: XX Чтения памяти чл.-корр. АН СССР В. Т. Пашуто / Москва, 16-18 апр. 2008 г.: Материалы конференции: [сборник] / Отв. ред. Е. А. Мельникова; Ин-т всеобщей истории РАН. М.: Изд-во Института всеобщей истории (ИВИ РАН), 2008.
 Несостоявшееся посольство папы Евгения III (1145—1153 гг.) на Русь // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2009. №. 3 (37). М.: РФК «Имидж-Лаб», 2009. — С. 81-82.
 «Слово на обновление Десятинной церкви» — одно или два «Слова»? // Восточная Европа в древности и средневековье. Автор и его источник: восприятие, отношение, интерпретация: XXI Чтения памяти чл.-корр. АН СССР В. Т. Пашуто / Москва, 14-17 апреля 2009 г.: Материалы конференции: [сборник] / РАН. Ин-т всеобщей истории. М.: Изд-во Института всеобщей истории РАН (ИВИ), 2009. — С. 231—236.
 Об обстоятельствах учреждения Смоленской епископии // Великий Новгород и Средневековая Русь: Сборник статей. К 80-летию академика В. Л. Янина / РАН. Ин-т археологии; отв. ред. Н. А. Макаров. М.: Памятники исторической мысли, 2009. — С. 468—481.
 К спорам о происхождении названия Киева, или о важности источниковедения для этимологии 2010

Статьи в «Православной энциклопедии» 
 
 
 
 
 
  (часть статьи)
 
  (часть статьи)
 
 
 
 
  (в соавторстве с А. А. Туриловым)
 
  (часть статьи)
 
  (часть статьи)

Статьи в соавторстве 
 Ф. В. Шелов-Коведяев, И. С. Чичуров. Древнерусское государство и древнейшие государства на территории СССР в советской историографии // Социально-экономические проблемы истории СССР в 80-е гг.: Итоги и задачи. Сб. ст. М., 1989. С. 3-12.
 А. Л. Хорошкевич, Г. А. Санин и др. Изучение истории внешней политики России // Социально-экономические проблемы истории СССР в 80-е гг.: Итоги и задачи. Сб. ст. М., 1989. С. 87-123.
 А. Л. Хорошкевич. Неизвестное послание Михаила Глинского // Восточная Европа в древности и средневековье: Спорные проблемы истории. Чтения памяти В. Т. Пашуто. Москва, 12-14 апреля 1993 г.: Тез. докл. / Отв. ред. А. П. Новосельцев. М.: РАН. Ин-т рос. истории, 1993. С. 115—122.
 Н. Н. Лисовой. Основательница державы: (1050 лет крещения княгини Ольги) // Александр I. Дипломат и геополитик: [сборник] / Гл. ред. С. П. Пыхтин. М.: Клиония, 2007. С. 8-19.

Рецензии 
 Докиевский период истории Восточной Европы в «Handbuch der Geschichte Rußlands» (ФРГ) // Древнейшие государства на территории СССР: Мат-лы и исслед., 1983 год. М.: Наука, 1984. С. 237—241.
 По поводу одной гипотезы о происхождении названия Киев // Древнейшие государства на территории СССР: Мат-лы и исслед., 1985 год. М.: Наука, 1986. С. 220—222.
 Труды международного конгресса, посвящённого тысячелетию христианства на Руси-Украине (Гарвардские украинские исследования. Т. 12/13, 1988—1989) // Отечественная история. М., 1992. № 4. С. 197—206.
 Два лица одной России (К выходу в свет книги В. Т. Пашуто «Русские историки-эмигранты в Европе») // Славяноведение. М., 1993. № 4. С. 112—119.
 Goehrke C. Frühzeit des Ostslaventums / Unter Mitwirkung von U.Kälin. Darmstadt, «Wissenschaftliche Buchgesellschaft», 1992 (= Erträge der Forschung. Bd. 277). 273 стр., 5 карт // Средневековая Русь: [Сб. ст.] / Редкол.: А. А. Горский (отв. ред.) [и др.]; РАН. Ин-т российской истории. М.: Российское университетское издательство, 1996. [Вып.] 1. С. 154—185.
 К проблеме княжеской власти и политического строя Древней Руси: Замечания и размышления по поводу книги Толочко А. П. Князь в Древней Руси: Власть, собственность, идеология. Киев: Наукова Думка, 1992. 224 с. // Средневековая Русь: [Сб. ст.] / Редкол.: А. А. Горский (отв. ред.) [и др.]; РАН. Ин-т российской истории. М.: Эдиториал УРСС, 1999. [Вып.] 2. С. 164—193.
 Несколько слов о «реконструктивизме» и «деконструкции»: (по поводу рецензии Т. Л. Викул на книгу А. В. Назаренко «Древняя Русь на международных путях…») // Средневековая Русь: [Сб. ст.] / Редкол.: А. А. Горский (отв. ред.) [и др.]. — М.: Индрик, 2004. — [Вып.] 5. С. 294—300.
 Был ли крещен киевский князь Ярополк Святославич, или кое-что об «исторической реальности» (По поводу статьи Толочко П. П. «Крещение Ярополка Святославича») // Византийский временник: [сборник]. М., 2006. Т. 65 (90). С. 66-72.
 Новый свет на происхождение Древней Руси? (О последней книге проф. Г. Шрамма) // Средневековая Русь: К 75-летию академика Леонида Васильевича Милова / Редкол.: А. А. Горский (отв. ред.) [и др.]. М.: Индрик, 2006. [Вып.] 6. С. 341—370.

Переводы и комментарии 
 Герберштейн, Зигмунд фон. Записки о Московии [редкол.: В. Л. Янин (отв. ред.) и др. ; пер. с нем.: А. И. Малеин, А. В. Назаренко; вступ. ст. А. Л. Хорошкевич]. М.: Изд-во МГУ, 1988. 429, [1] с.: ил.
 Немецкие латиноязычные источники IX—XI веков: Тексты, пер., коммент. / РАН. Ин-т российской истории. М.: Наука, 1993. 240 с. (Древнейшие источники по истории Восточной Европы).
 Подскальски Герхард. Христианство и богословская литература в Киевской Руси (988—1237 гг.): [Пер. с нем.] / Ред. К. К. Акентьев; пер. А. В. Назаренко. 2-е изд., испр. и доп. для рус. пер. СПб.: Византинороссика, 1996. 572 с. (Subsidia byzantinorossica: Науч. альм. / С.-Петерб. о-во византино-славян. исслед.; Т. 1).
 Герберштейн Сигизмунд. Записки о Московии / Под ред. А. Л. Хорошкевич; пер. с латинского А. И. Малеина и А. В. Назаренко; перевод с ранненововерхненемецкого А. В. Назаренко. М.: Памятники исторической мысли, 2008. Т. 1-2 (774 + 656 стр.).
 Ницше Фридрих. Полное собрание сочинений: в 13 т. / РАН. Ин-т философии. Том 8. Черновики и наброски, 1874—1879 гг. / Пер. А. И. Жеребин, В. Г. Куприянов, А. В. Назаренко. М.: Культурная революция, 2008.

Редакция 
 Религии мира: История и современность: 2002 / [Отв. ред. А. В. Назаренко; Редкол.: Г. М. Бонгард-Левин, О. Ю. Васильева, А. А. Кисилева и др.]. М.: Наука, 2002. 229 с.
 Щавелева Н. И. Древняя Русь в «Польской истории» Яна Длугоша (Кн. 1-6): Текст, перевод, комментарий / Под ред. и с дополн. А. В. Назаренко / РАН. Ин-т российской истории; Ин-т всеобщей истории. М.: Памятники исторической мысли, 2004. 495 с. (Древнейшие источники по истории Восточной Европы).

Примечания

Литература 
 История: дар и долг. Юбилейный сборник в честь А. В. Назаренко. — М.; СПб., 2010.
 Юбилей Александра Васильевича Назаренко // Вестник церковной истории. 2018. — № 1-2 (49-50). — С. 366—371.

Ссылки 
 Страница на сайте Центра «Восточная Европа в античном и средневековом мире» ИВИ РАН
 На заседании Научной секции ИППО поздравили её Председателя А. В. Назаренко с 60-летием
 Издан юбилейный сборник в честь руководителя Научной секции ИППО А. В. Назаренко
 А. В. Назаренко. «Древняя Русь и славяне». Стр. 370—371. М.: Русский фонд содействия образованию и науке. Год издания: 2009.

Переводчики России
Историки России
Медиевисты России
Выпускники филологического факультета МГУ
Сотрудники Института всеобщей истории РАН
Сотрудники Института российской истории РАН
Члены Императорского православного палестинского общества
Научные сотрудники ВШЭ
Лауреаты Макарьевской премии
Авторы Православной энциклопедии
Похороненные на Востряковском кладбище